

Geografia
Antartide
 Merrick Point – punto della Penisola di Bear (Terra di Marie Byrd)
 Ghiacciaio Merrick – ghiacciaio della Britannia Range (Dipendenza di Ross)
 Monti Merrick – montagne della Terra di Palmer
Regno Unito
 Merrick – montagna più alta delle Southern Uplands (Galloway, Scozia)
Stati Uniti d'America
 Merrick – centro abitato presso West Springfield, nella Contea di Hampden (Massachusetts)
 Merrick – centro abitato della Contea di Nassau (New York)
 Contea di Merrick – contea del Nebraska

Letteratura 
 Merrick – romanzo dello scrittore irlandese Ken Bruen

Astronomia
 65672 Merrick – asteroide della fascia principale

Personaggi fittizi
 Merrick – personaggio del romanzo di Anne Rice Merrick la strega
 Merrick Jamison-Smythe – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri

Persone
 Gil Merrick – allenatore di calcio e calciatore britannico
 Joseph Merrick – inglese, divenuto famoso come "uomo elefante" per via di una sua deformità fisica
 Zachary Steven Merrick – musicista statunitense